Albert Bezançon (1879-1983), médecin français
 Henriette Bezançon (1875-1942), femme de lettres française.
 Jean-Noël Bezançon (1936-2014), prêtre catholique français
 Marie Léandre Henri Paul Bezançon (1847-1935), général de brigade français 
 Micheline Bezançon (1922-), actrice française
 Rémi Bezançon (1971-), réalisateur et scénariste français

Patronyme français